Полный список всех участников Гран-при 2014 — это сводная таблица результатов участников серии Гран-при сезона 2014/2015.

Представительство 
В Гран-при приняли участие фигуристы из Европы, Северной Америке, Азии и Австралии. Самое большое представительство было у фигуристов США.

Участники

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Танцы на льду 

 Ф — участник завоевал право на участие в финале.
 З — участник запасной в финале.
 Выделены спортсмены принявшие участие в финале; курсивом выделен спортсмен завоевавший право на финал, но участия там не принявший.

2014 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2014/2015